Take It (Dom Dolla), een nummer van de Australische muziekproducent Dom Dolla
 Take It (The Wallets), een album van de Amerikaanse band The Wallets